Серва () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Серва () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар